Allmendinger ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Allmendinger (* 1981), US-amerikanischer Rennfahrer
 Jutta Allmendinger (* 1956), deutsche Soziologin